Натуральне число 36
 36 рік до нашої ери
 36 рік нашої ери
 36 століття до нашої ери
 36 століття нашої ери